Plaats in Indonesië
 Tandihat (Angkola Selatan), een plaats in het bestuurlijke gebied Tapanuli Selatan in de provincie Noord-Sumatra
 Tandihat (Barumun Tengah), een plaats in het bestuurlijke gebied Padang Lawas in de provincie Noord-Sumatra